Erasmus Quellinus ist der Name folgender Personen:

* Erasmus Quellinus I. (um 1584–1640), flämischer Bildhauer
 Erasmus Quellinus II. (1607–1678), flämischer Maler